Cydonia – dea dell'attività eroica nella mitologia greca, nota come Atena o Minerva presso i romani. 
 Cydonia – nome attribuito nel passato all'attuale città di La Canea, nell'isola di Creta che fu anche un regno dell'età minoica
 Cydonia – genere di piante della famiglia delle Rosaceae cui appartiene il melo cotogno (Cydonia oblonga)
 Cydonia – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 1106 Cydonia – asteroide della fascia principale
 Cydonia Mensae – una zona del pianeta Marte

Pagine correlate 
Cidonia (disambigua)